

Sigle 
 Root mean square – valore efficace di un segnale, soprattutto elettrico (vedi corrente alternata)
 Royal Mail Ship – imbarcazioni che trasportano la posta per conto della British Royal Mail
 Rabdomiosarcoma – un tipo di tumore
 RMS Respiratory Muscle Strength - una metodologia per determinare la capacità respiratoria
 RMS – Fornitore Nazionale di componenti di Moto e Bicicletta

Codici 
 RMS – codice aeroportuale IATA della base aerea della United States Air Force di Ramstein (Germania)
 rms – codice ISO 639-3 della lingua dei segni rumena

Informatica 
 Retail Management System – applicazione di Microsoft
 Richard M. Stallman – creatore del progetto GNU
 Resource Monitoring System – servizio di infomobilità INNOVA Consorzio per l'Informatica e la Telematica